Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2005 проводился с 21 по 28 ноября 2004 года в городе Принс-Альберт (провинция Саскачеван) на арене Prince Albert Golf and Country Club. Чемпионат проводился в 42-й раз, в 6-й раз в провинции Саскачеван и во 2-й раз в городе Принс-Альберт.

В чемпионате принимали участие 12 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ), представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (впервые в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор (для команды, которую возглавлял скип Марк Николс, это также была 1-я победа в чемпионате), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Саскачеван (скип Kyle George). Бронзовые медали завоевала команда, представлявшая провинцию Новая Шотландия (скип Paul Flemming).

Формат соревнований 
Турнир состоял из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются 2-я и 3-я команды, а затем победитель полуфинала в финале играет с 1-й командой; проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место.

Составы команд

Групповой этап 

  команда, выходящая напрямую в финал плей-офф
  команда, выходящая в полуфинал плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars Team)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на стадии группового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Приз за спортивное мастерство (Sportsmanship Award)

Определяется по результатам голосования кёрлингистов-участников чемпионата.
 Phil Daniel ()

Примечания

Ссылки 
 2005 Canadian Mixed Curling Championship - Curling Canada (подробные результаты и статистика)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2005
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2005
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2005

2004 год в кёрлинге 

Спорт в Канаде в 2004 году 

Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Саскачеване
Ноябрь 2004 года